Площа Ринок — один із характерних урбаністичних елементів багатьох європейських та колоніальних міст.



Поточні назви 
 Площа Ринок — площа в місті Бережани.
 Площа Ринок — площа в місті Броди.
 Площа Ринок — площа в місті Добромиль.
 Площа Ринок — площа в місті Дрогобич.
 Площа Ринок — площа в місті Золочів.
 Площа Ринок — площа в місті Івано-Франківськ.
 Площа Ринок — площа в місті Луцьк.
 Площа Ринок — площа в місті Львів.
 Площа Ринок — площа в місті Самбір.
 Площа Ринок — площа в місті Старий Самбір.
 Площа Ринок — площа в місті Стрий.
 Площа Ринок — площа в місті Турка.

Колишні площі 
 Площа Ринок — колишня назва майдану Волі у місті Бучач.
 Площа Ринок — колишня площа в місті Тернопіль (до 1944 року).

Площа Ринок — площа в місті Гродно.

— площа в місті Варшава.
 Ринок Старого міста — площа в місті Варшава.
 Площа Ринок — площа в місті Вроцлав.
 Головний Ринок  — площа в місті Краків.
 Старий Ринок в Познані  — головна міська площа в Познані.

— площа в місті Піттсбург, Пенсільванія.

Марктплац — площа в місті Бремен/
  — площа в місті Дюссельдорф.

Ринкова площа — площа в місті Гельсінкі.
 Площа Ринок — площа в місті Оулу.
 Площа Ринок — площа в місті Турку.

Джерела 
 

Площі